Il doppio  dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Máximo González e Juan Mónaco erano i campioni uscenti, ma González ha scelto di non partecipare quest'anno.

Mónaco ha giocato con Pablo Cuevas, ma hanno perso al secondo turno contro Victor Hănescu e Horia Tecău.

František Čermák e Michal Mertiňák hanno battuto in finale Marcel Granollers e Tommy Robredo, con il punteggio di 6–4, 6-3.

Teste di serie

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)

  František Čermák /  Michal Mertiňák (campioni)
  Martin Damm /  Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
Tabellone principale

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2009
ATP World Tour 2009